Green Acres Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Green Acres Airport (Connecticut)
 Green Acres Airport (New York)
 Green Acres Airport (Ohio)
 Green Acres Airport (Texas)